Натуральне число 735
 735 рік до нашої ери
 735 рік нашої ери